26-я флотилия подводных лодок кригсмарине — подразделение военно-морского флота нацистской Германии.

История 
26-я флотилия была создана в апреле 1941 года как учебное подразделение. Экипажи кораблей поступали в 26-ю флотилию для прохождения трёх- или четырёхнедельных тренировок перед сдачей экзамена в ходе тактических учений в 27-й флотилии. Командующим 26-й флотилией стал корветтен-капитан Ганс-Геррит фон Штокхаузен.
Флотилия была расформирована в мае 1945 года.

Состав 
В состав 26-й флотилии входили 7 лодок:

Командиры

Примечания

Ссылки 
 26 флотилия на uboat.net

Литература 
 

Флотилии подводных лодок кригсмарине